Tropie ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Tropie (Gródek nad Dunajcem)
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Tropie (Strzyżów)